lista monet obiegowych II Rzeczypospolitej (1923–1939) – monety okresu złotowego II Rzeczypospolitej wprowadzone do obiegu oraz monety przeznaczone do obiegu i ostatecznie nie wprowadzone
 monety próbne II Rzeczypospolitej – monety nieobiegowe okresów marki polskiej i złotowego II Rzeczypospolitej